Le temple de Minerve peut désigner plusieurs édifices d'époque romaine dédié à Minerve :

Algérie 
 Temple de Minerve à Tébessa.

Italie 
 Temple de Minerve à Assise.

Tunisie 
 Temple de Minerve II à Dougga.